Nurse Matilda (boekenreeks) - boekenreeks van Christianna Brand
 Nurse Matilda (boek) - eerste boek van bovenstaande reeks